Le terme cunéiforme signifie « en forme de coin » et désigne :
une écriture mésopotamienne ;
un os du pied (os cunéiforme) ;
une description botanique ;
un type de tassement vertébral, dit « tassement cunéiforme ».